Jesionka ist Name folgender Dörfer in Polen:
 Jesionka (Sompolno) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Sompolno
 Jesionka (Czernichów) in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Czernichów
 Jesionka (Kolsko) (dt. Grünwald) in der Woiwodschaft Lebus, Gemeinde Kolsko
 Jesionka (Baboszewo) in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Baboszewo
 Jesionka (Czosnów) in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Czosnów
 Jesionka (Szczawin Kościelny) in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Szczawin Kościelny
 Jesionka (Wiskitki) in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Wiskitki
 Jesionka (Czerwionka-Leszczyny) in der Woiwodschaft Schlesien, Gemeinde Czerwionka-Leszczyny

Siehe auch:
 Jasionka